drżenie głosowe
 drżenie samoistne
 drżenie spoczynkowe
 drżenie zamiarowe